Miguel Alvarez est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Kirk Acevedo. 

Il est l'un des personnages principaux de la série, l'un des plus influents membres des latinos de la prison.

Biographie

Sentence 
Prisonnier #97A413, condamné le  pour attaque à main armée à 15 ans d'emprisonnement, et libérable au bout de 2 ans sur parole. Mais il restera tout au long de la série à cause de ses actes perpétrés en prison. 

Sa descente aux enfers est progressive du début à la fin de la série.

Saison 1 
Miguel Alvarez est un véritable personnage tragique. Il est le plus jeune représentant d'une longue lignée de détenus de Oz. Son père (Eduardo Alvarez) et son grand-père (Ricardo Alvarez) sont enfermés avec lui mais dans des unités différentes, et ont eux-mêmes traversé des épreuves qui les ont marqués, puisque son grand-père est confiné en isolement après avoir vengé son fils à qui la langue a été coupée à cause d'une histoire de gangs. Il les connaît à peine, et ils ne jouent pas un rôle important dans sa vie carcérale. Sa fiancée Maritza a été incarcérée en même temps que lui.

Dès son arrivée à Oz, Alvarez est poignardé. Il croit trouver le salut à la naissance de son fils mais le nourrisson décède peu après. Alvarez commence à sombrer dans la folie, prend des hallucinogènes pour échapper à la réalité et se scarifie le visage.

Il reprend tout de même le dessus grâce à l'assistance du père Ray Mukada avec lequel il crée une relation privilégiée. Il s'affirme comme le leader du gang latino « El Norte », mais ne protège pas le père Mukada de la violence des prisonniers durant l'émeute qui survient à la fin de la première saison, craignant de se mettre à dos les autres détenus.

Saison 2 
Lorsque la fille du directeur de la prison Leo Glynn est violée par un gang de latinos, il refuse de collaborer à l'enquête et profite même de la situation pour provoquer Glynn à plusieurs reprises. Il connaît les coupables mais va obstinément refuser de les dénoncer, malgré les conflits qui vont l'opposer à eux par la suite.

Après l'émeute, il perd peu à peu du crédit auprès de ses troupes en refusant de s'engager dans la guerre des gangs qui s'installe. Alvarez commence déjà à chercher à s'amender sans aucune chance de réussir. Avec l'arrivée de Raoul Hernandez dit « El Cid », caïd hispanique très reconnu, il perd sa place. Hernandez méprise Alvarez et le surnomme Michael à cause de son apparence presque européenne.

Poussé par les autres membres du gang, Alvarez pour prouver sa loyauté à El Norte, n'a pas d'autre choix que d'arracher les yeux du gardien Eugene Riveira. Alvarez se retrouve dans une situation impossible : s'il refuse, il est probable que son clan le fasse assassiner, mais s'il accepte il risque de graves ennuis judiciaires. Il choisit pour cette fois d'être fidèle à son serment de gangster et se retrouve finalement en isolement, victime des mauvais traitements des autres gardiens désireux de venger la mutilation atroce de leur collègue.

Saison 3 
Privé de nourriture, contraint à l'isolement total, sa santé mentale se détériore chaque jour un peu plus. Il tente de se suicider, ce qui alerte le personnel quant à sa situation. Il finit par être réintégré à son unité d'origine, Em City, en échange de sa promesse de participer au programme interactif de réconciliation entre agresseur et victime organisé par Sœur Peter Marie. 

Mais Alvarez ne parvient pas à se réintégrer à son ancien groupe. Il perd son match de boxe dans le tournoi organisé par Mac Manus contre l'homosexuel Jason Cramer, car le match est truqué par Ryan O'Reilly qui a empoisonné sa gourde pour empocher les paris perdus. 

Alvarez est conscient que ses jours sont comptés au sein de la population carcérale. Il affirme haut et fort être certain de retourner en isolement à un moment ou un autre. Les événements ne tardent pas à lui donner raison : entre Noël et le jour de l'an, ses anciens compagnons tentent de l'assassiner sur ordre de Hernandez. Il tue alors en légitime défense le détenu Carlo Ricardo et se retrouve ainsi encore une fois en quartier disciplinaire.

Saison 4 
Cela ne le met pas pour autant à l'abri des représailles de son gang puisque son voisin de cellule, Louis Belivacqua, qui est membre d'El Norte et aussi cousin de Ricardo, tente de le poignarder pendant la promenade journalière. Alvarez est curieusement sauvé par le déséquilibré mental William Giles, qui s'empare de l'arme dissimulée par Belivacqua pour poignarder tous ceux qui sont enchaînés avec lui pendant la promenade des détenus en isolement, dont Alvarez, qui survit à ses blessures.

Le fait qu'Alvarez parvienne toujours à échapper à la mort enrage encore plus ses ennemis, en particulier Raoul Hernandez qui en devient malade de haine impuissante. Le coup de grâce lui est donné lorsque Alvarez profite de son passage à l'hôpital pour s'évader avec Agamemnon Busmalis. Commence alors pour lui un périple de plusieurs mois au cours duquel il essaie de passer la frontière mexicaine (même si cela n'est pas précisé il y a toutes les raisons de penser que l'action de la série Oz se déroule dans le nord-est des États-Unis). Il est rattrapé alors qu'il est sur le point de réussir et retourne à la case départ, en isolement.

Ne pouvant supporter cette condition après avoir connu la liberté, Alvarez supplie le directeur de la prison, Leo Glynn, de faire de lui un informateur au sein d'Em City. Glynn accepte avec cynisme et se délecte de la situation, ne lui ayant pas pardonné son attitude après le viol de sa fille. Mais les autres détenus se méfient d'Alvarez, sa franchise envers eux (il avoue la véritable raison de sa libération) ne le sauve pas de l'exclusion dont il souffre. D'autre part, certains latinos sont restés loyaux envers Hernandez après sa mort et comptent bien venger Carlo Ricardo.

Alvarez, conscient de ne plus avoir rien à perdre, dévoile pleinement sa nature de tête brûlée en égorgeant devant de nombreux prisonniers le détenu Jorge Velasquez qui était venu le provoquer. Il retourne une nouvelle fois en isolement, où, dans un accès de démence, il étale sur les murs de sa cellule et sur son corps tout entier sa matière fécale, dans une extase apparente.

Saison 5 
Il reste encore un an en quartier disciplinaire, semblant passer le plus clair de son temps à se masturber et à hurler des insanités. Grâce à une infection propagée par le système d'aération des cellules d'isolement, il est évacué et retrouve la population générale, plus fou que jamais. 

Il reste totalement indifférent aux menaces qui lui sont proférées et montre à plusieurs reprises son insouciance du danger et l'étendue de sa folie. Mais il réalise peu à peu les conséquences de ses actes, en particulier après avoir envoyé à la mort le jeune Jaime Velez qui avait été fasciné par son courage inconscient lorsqu'il s'était délibérément laissé poignarder par Carmen Guerra (Chico) dans le but de le faire condamner.

Peu de temps après, un programme d'éducation de chiens d'aveugles démarre à Oz, et Miguel décide d'y participer afin de donner le chien à Eugene Riveira, l'ancien gardien dont il avait crevé les yeux. Après quelques réticences de la part de ce dernier, il accepte enfin et Miguel lui donne donc Julie, le labrador qu'il a éduqué dans le but de se racheter.  

MacManus prend alors conscience qu'Alvarez est en train de changer mais il va vite déchanter lorsqu'il va tenter d'agresser un juge qui lui refuse la sortie conditionnelle. C'est ainsi que Miguel retourne en isolement une fois de plus pour en ressortir quelques mois plus tard, MacManus voulant essayer de le faire changer comme il a essayé avec Omar White.

Saison 6 
Le nouvel espoir pour Alvarez survient après la mort du biker Wolfgang Cutler. Ce dernier lui a étrangement légué tous ses biens, alors que les deux hommes se connaissaient à peine. Cathy Jo la femme de Cutler, rendra visite à Alvarez pour que celui-ci lui transmette les affaires de son défunt mari. Séduits l'un pour l'autre, ils se mirent d'accord pour se revoir. Un aryen, témoin de la scène, en informa Schillinger, lui et ses hommes iront même jusqu'à rétamer Alvarez, afin de l'empêcher de fréquenter la veuve de Cutler.  

À la fin de la série, il réalise qu'il ne sortira jamais de Oz, et il demande de la drogue synthétique à Alonzo Torquemada, nouveau détenu charismatique et homosexuel. Miguel apparaît pour la dernière fois lors du suicide de Chris Keller. Stupéfait et désemparé, il examine le corps et pense, comme tous les autres détenus, que Beecher en est le responsable.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction latino-américain
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction
Gangster de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1997